Примера Дивисьон Чили 1994 () — 62-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1994
Чили
Спорт в Чили в 1994 году